Междузоналният турнир по шахмат 1952 е етап от съревнованието за световната титла 1951–1954 г.

Състезанието се провежда в Салтшьобаден и Стокхолм, Швеция от 14 септември до 21 октомври 1952 г. с участието на 22 шахматисти (след втория тур Х. Болбочан напуска по здравословни причини).

За участие в турнира се класират победителите от зоналните турнири както следва: от 1-ва, 2-ра и 4-та зона по 5 шахматиста, от 5-а и 8-а – по двама, от 3-та, 6-а, 7-а и 9-а – по един. Допълнително са включени в надпреварата Херман Пилник (вместо неявилия се представител на САЩ) и Гидеон Щалберг (вместо починалия Ян Фолтис).

Първоначалният регламент изпраща класиралите се на първите пет места за Турнира на претендентите през 1953 г. Впоследствие се допускат за следващата фаза всички разделящи 5-о до 8-о масто поради еднаквия брой точки.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1948
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Межзональный шахматный турнир в Стокгольме 1952 года: Сборник партий. Москва: Физкультура и спорт, 1954. 303 с.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 72. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите от турнира на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в Швеция
Спорт в Стокхолм